Notre-Dame-du-Chêne (manchmal auch Sainte-Marie-du-Chêne; dt.: Unsere Liebe Frau zur Eiche) ist der Name mehrerer römisch-katholischer Kirchen und Kapellen in Frankreich: 

* Notre-Dame-du-Chêne (Bar-sur-Seine)
 Notre-Dame-du-Chêne (Plobsheim)
 Notre-Dame-du-Chêne (Vion)